Tabaco silvestre puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anchusa azurea; o
 el nombre común de la planta Buddleja americana.